

Persone 
 Johann Michael Sailer (1751-1832) – teologo e vescovo tedesco
 Luigi Sailer (1825-1885) – scrittore italiano
 Max Sailer (1882-1964) – pilota automobilistico e ingegnere tedesco
 Toni Sailer (1935-2009) – sciatore alpino, allenatore di sci alpino e attore austriaco
 Rudi Sailer (1944) – sciatore alpino austriaco
 Verena Sailer (1985) – atleta tedesca

Pagine correlate 
 Diet Sayler (1939) – pittore e scultore tedesco
 Seiler – pagina di disambiguazione
 Seyler – pagina di disambiguazione